Балајнац је насеље у Србији у општини Деспотовац у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 360 становника.

Овде се налазе Запис Милутиновића крушка, Запис дуд код месне заједнице, Запис дуд код школе, Запис Милошевића крушка, Запис Милошевић Данила крушка, Запис Милошевић Љубише крушка.

Порекло становништва 
Подаци датирају из 1926. г.

У селу има староседеоца и према томе село је старијег постојања. Село се дели на Горњи и Доњи Крај. Има око 83 куће са 10 родова све православних Срба.

У Горњем су Крају:
 Козаревићи (8 к., Св. Петка), дошли око 1830. г. из Црне Реке.
 Милосављевићи (5 к., Св. Јован), дошли око 1800. г. из Великог Поповића.
 Јаћићи (35 к., Св. Никола), овде су од старине.
У Доњем су Крају:
 Звечанци (10 к., Св. Ђорђе и Ђурђевдан), дошли око 1680. г. из Звечана на Косову.
 Маленовићи (5 к., Св. Ђорђе и Ђурђевдан), дошли из врањске околине.
 Кубуровићи - Петковићи (4 к., Св. Ђорђе и Ђурђевдан), доселили се са Косова.
 Здравковићи (6 к., Св. Ђорђе и Ђурђевдан), овде су од старине.
 Милошевићи (5 к., Св. Јован), дошли из алексиначке околине.
 Стојадиновићи (2 к., Св. Стеван), не зна се одакле су.
 Шелиштрићи (3 к., Св. Симеон Мироточеви), не зна се одакле су.

Демографија 
У насељу Балајнац живи 405 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,5 година (43,9 код мушкараца и 47,0 код жена). У насељу има 125 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,82.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Деспотовцу
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији